Plectonaemella är ett släkte av svampar. Plectonaemella ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Plectonaemella